Лепесток — внутренний видоизменённый лист околоцветника в цветке покрытосеменных растений.
 «Лепесток» — советский простейший одноразовый респиратор, предназначенный для защиты от пыли и аэрозолей.
 ПФМ-1 «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства.
 Лепесток — элемент альпинистского снаряжения в виде тонкого и короткого скального крюка.

Примечания